Bully (videojoc), videojoc llançat per Rockstar Vancouver per a PlayStation 2 l'any 2006 
 Bully (Loira), municipi al departament del Loira (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps)
 Bully (Roine), municipi al departament del Roine (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps)
 Bully (Sena Marítim), municipi al departament del Sena Marítim (regió de Normandia)
 Bully-les-Mines, municipi al departament del Pas de Calais (regió dels Alts de França)
 Feuguerolles-Bully, municipi al departament de Calvados (regió de Normandia)
 Cantó de Bully-les-Mines, cantó al departament del Pas de Calais (regió dels Alts de França)